Kapi Hospital (, ) je budovatelská počítačová hra vydaná německou společností Upjers. Oficiálně byla vydaná 21. ledna 2011 v němčině, 17. září 2012 byla přeložená do češtiny. Hru je možné hrát také v dalších 16 jazycích: Bulharština, portugalština, dánština, řečtina, španělština, francouzština, chorvatština, perština, italština, maďarština, nizozemština, polština, rumunština, švédština, turečtina a angličtina- hra je tedy jednou ze tří her, které jsou hratelné ve všech jazycích, které portál nabízí (další takové hry jsou My Free Farm a My Free Zoo). Cíl hry je rozvíjet svou vlastní nemocnici a léčit různé pacienty. Hra byla dne 3. května 2017 dostupná na 7 českých serverech.

Hraní hry 
Aby mohl hráč hru hrát, musí si, ať už přímo na stránkách, nebo na jiných serverech, založit účet Upjers. Ve hře vlastníte svou vlastní nemocnici. Cíl hry je léčit pacienty, kteří trpí zvláštními nemocemi, které mají většinou legrační názvy („netopýří hlava“ léčitelná světlometem, „chrápovka“ léčitelná kolíčkem na nos). Léčbu nemoci lze zkrátit podáním léků (pacienta je však možné vyléčit i bez léků) o 50 % . Pacienty je možné mezi léčbami uložit na lůžko (v nemocnici může být až 12 lůžek), kde se o ně může postarat zdravotní sestra, s čímž roste suma, kterou pacient zaplatí. Sestra může pacientovi vyměnit obvazy, změřit krevní tlak, dát jídlo nebo změřit teplotu. Každá akce zvýší původní částku o 5 %, takže maximální cena za pacienta je cena, kterou pacient zaplatí i bez služeb zdravotní sestry + 20 % této ceny.

Herní měny 
Ve hře existují 2 herní měny: Hospitály (hT) (normální měna) a Mince (prémiová měna). Hospitály lze získat léčbou či prodejem pacienta, nálezem mezi harampádím nebo výměnou za mince. Mince je možné najít pouze v harampádí, nebo je možné je koupit za opravdové peníze (3 Kč = 1 Mince = 300 hT).

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Oficiální stránky
 Český portál Upjers

Stavební simulátory
Webové hry
Videohry od Upjers
Videohry z roku 2011